Interpol: Live in Astoria EP — шестой мини-альбом американской пост-панк группы Interpol, выпущенный 27 ноября 2007 года.

Мини-альбом Live in Astoria является первым официальным концертной релизом Interpol: он был записан во время выступления группы в лондонском клубе Astoria 2 июля 2007 года. Само выступление было частью концертного тура Interpol, посвящённого выпуску её третьего студийного альбома Our Love to Admire; издателем Live in Astoria выступил тот же лейбл Capitol Records. В Live in Astoria вошли шесть из сыгранных группой треков — концертные версии песен с третьего альбома Our Love to Admire и дебютного Turn on the Bright Lights.

Список композиций

Участники записи 
Исполнители

 Пол Бэнкс — вокал, гитара;
  — гитара;
  — ударные;
  — бас-гитара.

Сессионный участник

 Дэвид «Фермер Дэйв» Шер () — клавишные, бэк-вокал.

Примечания 

Мини-альбомы 2007 года
Концертные альбомы 2007 года
Мини-альбомы Interpol
Мини-альбомы на английском языке
Концертные мини-альбомы